Николай Татаринов:
 Татаринов, Николай Григорьевич (1923—2001) — звеньевой совхоза, Герой Социалистического Труда.
 Татаринов, Николай Матвеевич (1927—2017) — советский спортсмен (современное пятиборье), трёхкратный чемпион мира.